Alessandro Pittin (ur. 11 lutego 1990 w Tolmezzo) – włoski kombinator norweski, brązowy medalista olimpijski, wicemistrz świata i czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alessandro Pittin pojawił się 11 października 2003 roku, kiedy wystartował w zawodach FIS Race. Zajął wtedy 46. miejsce w sprincie w Predazzo. Na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi w 2005 roku indywidualnie zajmował odległe pozycje, a w zawodach drużynowych wraz z kolegami był dwunasty. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju wypadł lepiej, zajmując siódme miejsce w drużynie i osiemnaste zawodach metodą Gundersena. W międzyczasie, 20 stycznia 2006 roku zadebiutował w Pucharze Świata B, zajmując 40. miejsce w sprincie w Oberstdorfie. W tym samym roku, w wieku szesnastu lat, wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując 46. miejsce w Gundersenie.

W 2007 roku na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio był czwarty w drużynie, jedenasty w Gundersenie i czternasty w sprincie. Kilka miesięcy później zadebiutował w Pucharze Świata, startując 15 grudnia 2007 roku w Ramsau. Zajął tam 33. miejsce w starcie masowym. W sezonie 2007/2008 wystartował jeszcze dwukrotnie, ale punktów nie zdobył i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W lutym 2008 roku osiągnął swój pierwszy sukces, zdobywając brązowy medal w sprincie i złoty w Gundersenie na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem. Blisko medalu był także w zawodach drużynowych, w których Włosi uplasowali się na czwartym miejscu.

Pierwsze punkty w PŚ Alessandro wywalczył 30 listopada 2008 roku w fińskiej Ruce, gdzie zajął 23. miejsce w Gundersenie. Najlepszy wynik w startach pucharowych tego sezonu osiągnął w ostatnim konkursie – 7 marca 2009 roku w Lahti był ósmy w Gundersenie. W klasyfikacji generalnej zajął 35. miejsce z dorobkiem 111 punktów. Na początku lutego 2009 roku zdobył kolejne dwa złote medale na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zwyciężył w sprincie i Gundersenie. Dwa tygodnie później wystartował już na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie był między innymi szósty w Gundersenie na dużej skoczni oraz siódmy w konkursie drużynowym. W lecie 2009 roku startował w dwunastej edycji Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej. W ostatnich zawodach cyklu, 15 sierpnia 2009 roku w Einsiedeln zajął trzecie miejsce Gundersenie, a w klasyfikacji końcowej był szósty.

Sezon 2009/2010 zaczął od zajęcia 19. miejsca 28 listopada 2009 roku w Ruce. W szóstych zawodach sezonu, 19 grudnia w Ramsau Pittin po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Zajął tam trzecie miejsce w Gundersenie, wyprzedzili go tylko Francuz Jason Lamy Chappuis i Niemiec Tino Edelmann. W pozostałej części sezonu na podium stawał jeszcze dwukrotnie: 23 stycznia w Schonach i 31 stycznia 2010 roku w Seefeld również był trzeci w Gundersenie. Sezon ten zakończył na 13. pozycji w klasyfikacji generalnej. Podczas konkursu metodą Gundersena na normalnej skoczni na igrzyskach olimpijskich w Vancouver po skokach zajmował szóste miejsce. Na trasę biegową wyruszył ze stratą 48 sekund do prowadzącego Fina Janne Ryynänena. Pittin wraz z Lamy-Chappuis i dwoma Amerykanami: Johnnym Spillanem i Toddem Lodwickiem wyprzedzili Fina i to między nimi rozstrzygnęła się walka o medale. W sprincie na ostatnich metrach najlepszy okazał się Francuz, który o 0,4 sekundy wyprzedził Spillane'a i o 0,8 sekundy trzeciego na mecie Pittina. Medal zdobyty przez Alessandro jest pierwszym medalem olimpijskim dla Włoch w historii igrzysk olimpijskich. Na tych samych Igrzyskach zajął także siódme miejsce na dużej skoczni (po skokach był trzynasty) oraz dziesiąte w drużynie.

W sezonie 2010/2011 prezentował nieco słabszą formę. Punktował w większości startów pucharowych, jednak ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce. Najlepszy wynik osiągnął 22 stycznia 2011 roku w Chaux-Neuve, gdzie zajął 11. miejsce w Gundersenie. Cały cykl zakończył na 21. pozycji w klasyfikacji generalnej. Na przełomie lutego i marca 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo. Włoch nie zdobył tam medalu, indywidualnie zajmując 24. miejsce na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie był siedemnasty. W konkursach drużynowych Włosi z Pittinem w składzie zajęli siódme miejsce na dużej skoczni i dziewiąte na normalnej. Na podium zawodów Pucharu Świata Alessandro powrócił na początku sezonu 2011/2012. W trzecich zawodach cyklu, 3 grudnia 2011 roku w norweskim Lillehammer zajął drugie miejsce w Gundersenie. Na początku stycznia 2012 roku wygrał trzy konkursy z rzędu, wszystkie odbywały się we francuskim Chaux-Neuve. Dzięki temu awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Podczas styczniowego treningu w Predazzo upadł na skoczni. Nie odniósł obrażeń, ale stracił formę. W lutym, podczas zawodów Pucharu Świata na skoczni w Klingenthal, Pittin znów upadł i został przewieziony do szpitala. Okazało się, że nabawił się ciężkiego urazu lewego barku i nie wystartował już do końca sezonu. Zgromadzone do tego czasu punkty pozwoliły mu zająć ostatecznie siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Uraz okazał się na tyle poważny, że latem 2012 nie wystąpił w żadnych oficjalnych zawodach.

Powrócił do rywalizacji w sezonie 2012/2013, jednak w Pucharze Świata wystąpił tylko trzy razy, dwukrotnie zdobywając punkty. Wystąpił na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie w sprincie drużynowym i sztafecie zajął siódme miejsce, a indywidualnie plasował się w trzeciej dziesiątce na dużej skoczni oraz w drugiej na skoczni normalnej. Na podium zawodów Pucharu Świata ponownie stanął 15 marca 2014 roku w Falun, gdzie w Gundersenie na normalnej skoczni był trzeci. Na rozgrywanych rok wcześniej igrzyskach olimpijskich w Soczi najlepszy wynik osiągnął w tej samej konkurencji, zajmując czwarte miejsce. Walkę o medal przegrał tam z Norwegiem Magnusem Krogiem o 1,2 sekundy. Ostatecznie sezon zakończył na siedemnastym miejscu.

Podczas mistrzostw świata w Falun w 2015 roku zdobył srebrny medal w Gundersenie na normalnej skoczni, gdzie wyprzedził go tylko Niemiec Johannes Rydzek. Zajął tam też między innymi czwarte miejsce w sztafecie, w której Włosi przegrali walkę o medal z Francuzami o 30,5 sekundy. W zawodach pucharowych dwukrotnie stawał na podium: 12 marca w Trondheim i dwa dni później w Oslo był trzeci w Gundersenie na dużej skoczni. Sezon 2014/2015 zakończył na jedenastej pozycji w klasyfikacji generalnej. W kolejnych dwóch sezonach ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce indywidualnych zawodów pucharowych. Przełożyło się to na pozycję w klasyfikacji generalnej, w której plasował się poza czołową trzydziestką. W 2017 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie indywidualnie zajmował miejsca na pod koniec drugiej dziesiątki, a w sprincie drużynowym i sztafecie był szósty.

Kolejne podium wywalczył 17 grudnia 2017 roku w Ramsau, zajmując drugie miejsce na normalnej skoczni. W pozostałych zawodach pucharowych sezonu 2017/2018 jeszcze tylko raz znalazł się w pierwszej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajął 24. miejsce, zdobył za to Małą Kryształową Kulę w nowo wprowadzonej klasyfikacji najlepszego biegacza. Podczas rozgrywanych w lutym 2018 roku igrzysk w Pjongczangu zajął ósme miejsce w sztafecie, 19. miejsce na normalnej skoczni oraz 27. miejsce na dużej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: niesklasyfikowany
 sezon 2008/2009: 35.
 sezon 2009/2010: 13.
 sezon 2010/2011: 21.
 sezon 2011/2012: 7.
 sezon 2012/2013: 52.
 sezon 2013/2014: 17.
 sezon 2014/2015: 11.
 sezon 2015/2016: 47.
 sezon 2016/2017: 38.
 sezon 2017/2018: 24.
 sezon 2018/2019: 19.
 sezon 2019/2020: 24.
 sezon 2020/2021: 25.
 sezon 2021/2022: 52.
 sezon 2022/2023:

Zwycięstwa w konkursach

Miejsca na podium 
Pittin 13 razy stawał na podium, w tym 3 razy na najwyższym stopniu.

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach drużynowych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: niesklasyfikowany
 sezon 2006/2007: 69.
 sezon 2007/2008: 23.
 sezon 2012/2013: 10.

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach drużynowych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008: niesklasyfikowany
 2009: 6.
 2010: 14.
 2011: 9.
 2012: nie brał udziału
 2013: 11.
 2014: 31.
 2015: niesklasyfikowany
 2016: nie brał udziału
 2017: (29.)
 2018: (22.)
 2019: (45.)

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 4.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1990
Włoscy kombinatorzy norwescy
Włoscy medaliści olimpijscy